Torfou kan avse två kommuner i Frankrike:

 Torfou, Essonne
 Torfou, Maine-et-Loire